

Каролайн — місто, штат Нью-Йорк
 Каролайн — переписна місцевість, штат Вісконсин